- organizacja założona przez mistrza aikido, Kōichi Tōhei, w 1971 r., gdy był on jednym z ważniejszych instruktorów w kwaterze głównej Aikikai.

Powstanie tej organizacji odzwierciedlało różnice dzielące Tōhei'a od "głównego nurtu" Aikikai oraz nacisk kładziony przez niego na rozwój Ki.

Styl nauczany w ramach Ki Society jest często określany jako ki-aikido. Jego oficjalną nazwą jest Shinshin Toitsu Aikido - "Aikido ze zjednoczonym ciałem i umysłem".

Główna siedziba zarówno Ki Society, jak i Ki-Aikido znajduje się w prefekturze Tochigi, w Japonii.

Linki zewnętrzne 
 
 

Aikido